Baureihe 01 steht unter anderem für:

 DR-Baureihe 01, Einheits-Schnellzuglokomotiven der Deutschen Reichsbahn mit Zwei-Zylinder-Triebwerk
 DR-Baureihe 01.10, Einheits-Schnellzuglokomotiven der Deutschen Reichsbahn mit Drei-Zylinder-Triebwerk
 BDŽ-Baureihe 01, Einheits-Schnellzuglokomotiven der Bulgarischen Staatsbahn

Siehe auch: DR-Baureihe 02, Einheits-Schnellzuglokomotiven der Deutschen Reichsbahn mit Vier-Zylinder-Triebwerk, später umgebaut in Baureihe 01.